|-
| 143001 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143002 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143003 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143004 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143005 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143006 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143007 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143008 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143009 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143010 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143011 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143012 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143013 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143014 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143015 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143016 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143017 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143018 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143019 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143020 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143021 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143022 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143023 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143024 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143025 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143026 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143027 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143028 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143029 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143030 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143031 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143032 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143033 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143034 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143035 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143036 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143037 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143038 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143039 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143040 - ||  || 14 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143041 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143042 - ||  || 14 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143043 - ||  || 14 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143044 - ||  || 14 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143045 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143046 - ||  || 5 noiembrie 2002 ||  || 
|-
| 143047 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Nyukasa || Nyukasa
|-
| 143048 Margaretpenston ||  || 2 noiembrie 2002 ||  || 
|-
| 143049 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143050 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143051 - ||  || 23 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143052 ||  || 24 noiembrie 2002 || Wrightwood || 
|-
| 143053 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143054 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143055 - ||  || 23 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143056 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143057 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143058 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143059 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143060 - ||  || 27 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143061 - ||  || 23 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143062 - ||  || 26 noiembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143063 - ||  || 27 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143064 - ||  || 27 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143065 - ||  || 27 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143066 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143067 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143068 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143069 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143070 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143071 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 143072 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 143073 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 143074 - ||  || 25 noiembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 143075 - ||  || 29 noiembrie 2002 || Farpoint || Farpoint
|-
| 143076 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143077 - ||  || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143078 - ||  || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143079 - ||  || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143080 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143081 - ||  || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143082 - ||  || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143083 - ||  || 1 decembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 143084 - ||  || 1 decembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 143085 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143086 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143087 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143088 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143089 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143090 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143091 - ||  || 3 decembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 143092 - ||  || 3 decembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 143093 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143094 - ||  || 7 decembrie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 143095 - ||  || 7 decembrie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 143096 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143097 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143098 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143099 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143100 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-